Хейдрун (др.-исл. Heiðrún) — в германо-скандинавской мифологии коза, щиплющая листья Мирового Древа Иггдрасиль с крыши Вальхаллы. Её неиссякаемое медвяное молоко питает эйнхериев.

Этимология имени Хейдрун вызывает дебаты. По мнению советско-американского лингвиста Анатолия Либермана, имя козы является первой частью названия нижнего неба в скандинавской мифологии — Heiðþyrnir (Хейдтюрнир), из второй части получено имя оленя Эйктюрнира.

Примечания 

Германо-скандинавская мифология
Мифические бараны и козы